Arthur Annesley ist der Name folgender Personen:

* Arthur Annesley, 1. Earl of Anglesey (1614–1686), englischer Adliger
 Arthur Annesley, 11. Viscount Valentia (1843–1927), britischer Offizier und Politiker (Conservative Party)